Ужа́ — река в Смоленской области, левый приток Днепра.

Исток находится в 1,5 километрах к северо-западу от города Ельня.

Течёт практически строго на север, по землям Ельнинского Глинковского и Дорогобужского районов Смоленской области, устье находится напротив деревни Бизюково.

Русло узкое и глубокое.

Притоки: левые — Добрейка, Ворсиха, Язья, Гитченка, Могильня, правые — Ужица, Копылка, Гастижа, Луневка, Вербушка, Городня, Ольховка.

Вдоль реки расположены деревни: Дрогинино, Андреевское, Богодилово, Гурьево, Николаевское, Лугиново, Громаки, Каськово, Недники, Усвятье, Слойково и Кузьмино.

В начале XIX века на реке действовало множество водяных мукомолен.

Примечания 

Притоки Днепра
Реки Глинковского района
Реки Дорогобужского района
Реки Ельнинского района